Die Saison 1976/77 war die dritte Spielzeit der I-divisioona, der zweithöchsten finnischen Eishockeyspielklasse. Kärpät Oulu und Vaasan Sport qualifizierten sich für die SM-liiga-Relegation. Während Kärpät Oulu den Aufstieg in die SM-liiga erreichte, blieb Vaasan Sport in der I-divisioona.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für die SM-liiga-Relegation. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

I-divisioona-Saison
Eishockeysaison 1976/77